Veleta peut désigner :
Veleta, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Veleta, le troisième plus haut sommet de la péninsule Ibérique, et le deuxième de la Sierra Nevada.

Homonymie de toponyme